Amadou Taal ist der Name folgender Personen:

* Amadou Taal (Fußballspieler), gambischer Fußballspieler 
 Amadou Taal (Diplomat) (Amadou Sheikh Omar Taal), gambischer Diplomat